Stelle (Nedersaksen), een plaats in Duitsland
 Stelle (landschapselement), een soort heuvel
 Stelle (Illinois), een dorp in de Amerikaanse staat Illinois